

Pessoas 
 Charles Thomson Rees Wilson
 Fernando Rees é um automobilista brasileiro.
 Laurence Rees
 Martin Rees 
 Trevor Rees-Jones

Localidades 
 Rees (Renânia do Norte-Vestfália)

Desambiguações de sobrenomes